«Ни слова о футболе» — художественный фильм режиссёра Исаака Магитона, снятый в 1974 году.

В съёмках фильма принимали участие юные футболисты школ подготовки при московских командах мастеров «Торпедо», «Локомотив», «Спартак», футбольной команды «Юность» и детской спортивной школы города Гомеля.

Сюжет 
Четырнадцатилетний Славик, талантливый футболист, гроза и гордость школьной команды, чтобы играть в городской детской сборной и быть её капитаном, идёт на маленькую хитрость и выдаёт себя за тринадцатилетнего. После победного матча младшей сестре Славика становится стыдно за брата — и она отправляет кубок проигравшей команде.

В ролях 
 Ира Волкова — Надя Короткова
 Виктор Харитонов — Славик Коротков
 Миша Турченков — Бузулуков
 Таня Городничева — Томка
 Евгения Уралова — мать Нади и Славика
 Александр Демьяненко — папа Нади и Славика
 Борис Кудрявцев — дедушка
 Владимир Грамматиков — Ким Петрович, тренер
 Инга Будкевич — мама Бузулукова
 Гертруда Двойникова — Галина Ивановна, учительница английского
 Николай Парфёнов — персонаж сновидения
 Николай Скоробогатов — милиционер
 Артём Карапетян — учитель географии
 Надежда Карпушина — учительница младших классов
 Татьяна Гаврилова — мама Коли
 Елизавета Кузюрина — директор школы
 Тамара Яренко — завуч
 Ия Маркс
 Аркадий Маркин — Коля
 Лидия Королёва
 Илья Баскин
 Александр Ширвиндт — закадровый текст от автора
 Фёдор Черенков — футболист, забивающий гол «ножницами»

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Анатолий Гребнев
 Режиссёр-постановщик: Исаак Магитон
 Оператор-постановщик: Леонид Петров
 Композитор: Александр Зацепин

Ссылки 
 ruskino.ru
 Фёдор Черенков в фильме «Ни слова о футболе»

Примечания 

Фильмы СССР 1974 года
Фильмы о футболе
Детские фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы о спорте СССР